Bragg City
Fort Bragg (Califórnia)
Fort Bragg (Carolina do Norte)
Braggs (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos